Мировое — название населённых пунктов.

Украина 
 Мировое — посёлок Томаковском районе Днепропетровской области.
 Мировое — село в Шумском районе Тернопольской области.

См. также 
 Мировое правительство
 Мировое соглашение
 Мировое сообщество
 Мировое хозяйство